Hutchemys ("tortuga de Hutchison") es un género de tortuga trioníquida (de caparazón blando) que vivió desde finales del Cretácico (época del Maastrichtiense) hasta el Paleoceno en Nuevo México, Montana, Wyoming y Utah, Estados Unidos. Fue nombrado originalmente por Walter G. Joyce, Ariel Revan, Tyler R. Lyson e Igor G. Danilov en 2009, y la especie tipo es Hutchemys rememdium. H. rememdium es conocido a partir del epécimen holotipo YPM PU 16795, el cual consiste en un esqueleto postcraneal casi completo, y del espécimen referido YPM PU 16781, hallado en el Miembro Ekalaka de la Formación Fort Union, Montana. Otro espécimen referido, YPM PU 14985, fue hallado en la cantera Cedar Point, Wyoming. La segunda especie, H. arctochelys, es conocida del  holotipo YPM PU 16319, un caparazón completo, y de los paratipos YPM PU 16320, YPM PU 16321, YPM PU 16322 y YPM PU 16238. Todos los especímenes de H. arctochelys fueron recuperados de la misma cantera del Miembro Tongue River, en la Formación Fort Union, cerca de Burns Mine en Montana. Una posible tercera especie está representada por un espécimen sin nombrar, UCMP 130000 de la Formación Tullock del Paleoceno de Montana. Aspideretes? nassau (YPM PU 11566) de la Formación Fort Union, hallado en Duffy’s Ranch en el Condado Sweet Grass, Montana fue asignado también a Hutchemys sp.

El nombre del género es en honor de John Howard Hutchison, un paleontólogo especializado en tortugas. El propio Hutchison nombró más tarde en 2009 a dos nuevos géneros de tortugas trioníquidas de Nuevo México, Montana, Wyoming y Utah: Plastomenoides (con dos nuevas especies: P. lamberti, el tipo, y  P. tetanetron) y Derrisemys (con las especies D. sterea como tipo y la nueva combinación D. acupictus [originalmente Plastomenus]). En 2011, Joyce y Lyson señalaron que P. lamberti y Hutchemys rememdium están basados en el mismo espécimen tipo (YPM PU 16795) y que por lo tanto P. lamberti y Plastomenoides son sinónimos más modernos de H. rememdium y Hutchemys. P. tetanetron Hutchison, 2009 es también congenérico con H. rememdium. Además ellos encontraron que D. sterea es el pariente más cercano de P. tetanetron y que por ello, tanto D. sterea como D. acupictus fueron reasignados a Hutchemys.

Filogenia 
Cladograma de acuerdo con Joyce, Revan, Lyson y Danilov, 2009:

Cladograma de acuerdo con Joyce y Lyson, 2011:

Referencias

Testudines
Fósiles del Cretáceo
Fósiles del Paleoceno
Fósiles de América del Norte